Prosapia är ett släkte av insekter. Prosapia ingår i familjen spottstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Spottstritar
Prosapia